Eve Angel, nome artístico de Eva Dobos, (Budapeste, 19 de maio de 1983) é uma atriz pornográfica húngara e modelo fotográfico. Também é conhecida por outros nomes artísticos sendo eles: Eve Angel, Eva Shine, Katie e Severine.

Biografia 
Nasceu em Budapeste, Hungria, Angel é a filha do meio em sua família, tendo um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Durante o Ensino Fundamental de Eve, ela não se destacava entre as outras crianças, inclusive era tida como tímida, mas foi durante o Ensino Médio que começou a conhecer novas pessoas e passou a participar de várias festas. Foi descoberta pelo fotógrafo, diretor e ator francês Pierre Woodman em um casting realizado por ele em 21 de maio de 2001 em Budapeste.

Prêmios 
1. Melhor Performance Estrangeira - 2009 - AVN Awards

Vídeos 
 1. Give Me Pink 4 (2008) (V)
 2. My Evil Sluts (2008) (V)
 3. Girl on Girl 3 (2007) (V)
 4. Sex with Eve Angel (2007) (V)
 5. Club DVD Vol. 2 No. 2 (2007) (V) (as Eve)
 6. Inside Peaches (2007) (V) (as Eve)
 7. Girls on Girls 12 (2007) (V)
 8. Give Me Pink 2 (2007) (V)
 9. Hole in Two (2007) (V) (as Eve)
 10. Lesbian Heat (2007) (V)
 11. The Platinum Collection: UK vs Europe (2006) (V) (as Katie)
 12. Supreme Hardcore 2 (2006) (V)
 13. The Art of Kissing 2 (2006) (V) (as Eve)
 14. ALS DVD #90: Eve Angel - Part 1 (2006) (V)
 15. Girl on Girl 2 (2006) (V)
 16. Hot Slots 1 (2006) (V)
 17. Lesglam Four (2006) (V)… aka Lesbian Fever Four (International: English title: DVD title)
 18. Lick Land (2006) (V)
 19. Loaded: The Pissing & Fisting Adventure (2006) (V)
 20. Sandy's Club Vol. 1 (2006) (V) (as Eve)
 21. Xmas Event (2006) (V)… aka Xmas Event: 21 Sextury Video (International: English title: informal title)
 22. The Cum Shot Collection (2005) (V)
 23. Lesbian Lust Volume 1: Superglam.com Lesbians (2005) (V) (as Eve)
 24. All About Eve (2005) (V) (as Eve) .... Eve/Private Investigator
 25. The Art of Kissing (2005) (V) (as Eve)
 26. Pink Velvet 3: A Lesbian Odyssey (2005) (V) .... Katie
 27. The Ultimate Hardcore Collection 2 (2005) (V) (as Katie)
 28. Viv's Dream Team (2005) (V) (as Eve)… aka Viv's Dream Team Girls (USA)
 29. Eva & Mia Stone Lesbian Sex (2005) (V) (as Eva)
 30. Girls on Girls 4 (2005) (V) (as Eve)
 31. In the Crack 061: Eve (2005) (V) (as Eve)
 32. Les Babez (2005) (V) (as Eve)
 33. My Dear Eve (2005) (V) .... Eve
 34. Secrets (2005) (V)
 35. She Licks Girls (2005) (V) (as Eve)
 36. Young Girls' Fantasies 9 (2005) (V)
 37. Girl on Girl (2004/II) (V) (as Katie)
 38. Six Days with Vera: Volume One (2004) (V) (as Katie)
 39. Six Days with Vera: Volume Two (2004) (V) (as Katie) .... Katie
 40. Eve's Adventures (2004) (V)
 41. Club Hardcore All Stars (2004) (V) (as Katie)
 42. Room Service (2004/I) (V) (as Katie)
 43. Triple (2004) (V) (as Eva)
 44. Yo puta (2004) (as Servine) .... Brunette Hungarian Nude Model… aka Whore (Philippines: English title) (Spain: promotional title) (USA: cable TV title)… aka I, Whore (literal English title)… aka The Life (USA: DVD title)… aka The Life: What's Your Pleasure? (USA)
 45. Eve: Superglam.com Girls Volume 1 (2004) (V) (as Eve)
 46. Bubblegirls: Eve Shoot One (2004) (V) (as Eve)
 47. Bubblegirls: Eve Shoot Two (2004) (V) (as Eve)
 48. Fetishworlds 07 Flexigirls Nude: Dance for You (2004) (V) (as Servine)
 49. Girl + Girl No. 8 (2004) (V) (as Severine)
 50. Pleasures of the Flesh 7 (2004) (V) (as Sevrine)
 51. Sandy's Girls 2 (2004) (V) (as Eve)
 52. White-Hot Nurses 3 (2004) (V) (as Severine)
 53. Pink Velvet: The Innocence of Lesbian Love (2003) (V) (as Katie) .... Katie.. aka Pink Velvet (UK: short title)
 54. Private Reality No. 19: Beds of Sin (2003) (V) (as Servine)
 55. The Best by Private 44: Anal Lolitas (2003) (V) (as Servine)
 56. Sex, Wives & Videotape (2003) (V) (as Katie)
 57. North Pole #40 (2003) (V) (as Eve)
 58. Bubblegum Babes 5 (2003) (V) (as Katie)
 59. Junior College Girls (2003) (V) (as Eva)
 60. Legal Skin 11 (2003) (V) (as Eve)
 61. Mr. Beaver Checks in 17 (2003) (V)
 62. Private Gold 57: Big Member (2003) (V) (as Severine)
 63. Young Lesbian Love (2003) (V) (as Katie)
 64. Young Lesbian Lust 1 (2003) (V) (as Katie)
 65. Hustler: Anal Intensive 1 (2002) (V) (as Servine)
 66. Campus Confessions 1 (2002) (V) (as Severine)
 67. Hustler Platinum 4: Arsenic 1 (2002) (V)
 68. Orgy World 3 (2002) (V) (as Severine)
 69. Hustler XXX 9 (2001) (V) (as Servine)
 70. Private Casting X 31: Hot Sylvia (2001) (V)

Ligações externas 

 

Atores pornográficos da Hungria